Province du Boulkiemdé är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Centre-Ouest, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Province du Boulkiemdé:

 Koudougou
 Kokologho
 Pitmoaga
 Sakoinsé
 Goulouré
 Douré
 Soala
 Bingo
 Kaligri
 Zékémzougou

Omgivningarna runt Province du Boulkiemdé är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province du Boulkiemdé är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Centre-Ouest